Cette page contient les pages d'homonymie de Youngblood, Youngbloods, Young Blood et Young Bloods.

 est un mot anglais signifiant « sang neuf ».

Littérature 
 , équipe de super-héros créée par 
 , roman historique de  publié en 2006 puis traduit en français et publié par les éditions Panini sous le titre Les Jeunes Loups en 2014

Cinéma 
 , film américain de  sorti en 1978
 , film américain de  sorti en 1986
 , film silencieux allemand de Manfred Noa sorti en 1926
 , western silencieux américain de  sorti en 1932

Musique

Artistes et groupes 
 , boys band suédois
 , groupe de street rock et oi! formé en Californie du Sud dans les années 1980 en musique
 The Youngbloods, groupe américain de folk rock formé dans les années 1960
 , brass band néo-orléanais de jazz avec des influences hip-hop
 , groupe américain de hip-hop
 , groupe britannique des années 1960, incluant Cozy Powell
 Yungblud, nom d'artiste de Dominic Harrison, auteur-compositeur-interprète britannique

Album 
 , EP de  sorti le 
 , album du groupe de post hardcore australien de  sorti le 
 , album de  sorti le 
 , album de  sorti en 
 , album du groupe norvégien Audrey Horne sorti le 
 , album de  sorti en 
 , album d' sorti en 1992
 , album de  sorti en 1978
 Youngblood, album de 5 Seconds of Summer sorti en 2018
 Young Blood, album de Jerry Lee Lewis (1995)

Chanson 
 , chanson du groupe américain de punk rock  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson du boys band suédois  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson du boys band suédois  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 Young Blood, chanson des  sortie en 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de GreenDay présente sur l'album Revolution Radio sorti le 
Youngblood, chanson de 5 Seconds of Summer présente sur l'album du même nom Youngblood sorti le 15 juin 2018